Rywalizacja kobiet w skokach akrobatycznych podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na skoczniach o nazwie White Owl. Kwalifikacje rozegrano 5 lutego o 12:00, z kolei finały 6 lutego 2019 roku o 20:30. Złoty medal wywalczyła Białorusinka Alaksandra Ramanouska, która pokonała Rosjankę Lubow Nikitinę oraz Xu Mengtao z Chin.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019